Besatz steht für:

 in der Landwirtschaft der durchschnittliche Bestand an Arbeitskräften bezogen auf die Agrarfläche, siehe Arbeitskräftebesatz
 in der Landwirtschaft das Verhältnis von Nutztieren zu Fläche, siehe Viehbesatz
 in Fischerei und Artenschutz das Einsetzen von Jungfischen in ein Gewässer, Besatzfisch, siehe Besatz (Fischerei)
 unerwünschte Bestandteile in einer Getreidepartie, siehe Besatz (Getreide)
 Stoffe zum Verdämmen von Sprengladungen, siehe Verdämmte Ladung
 bei Textilien ein Teil zum Verstürzen von Kanten, Stoffabschlüssen oder Ausschnitten, siehe Besatz (Kleidung)
 in der Kürschnerei der auf Kleidung „aufgesetzte“ Pelz, siehe Pelzbesatz
 diverse Zierde für Möbel, Raumausstattung und auch Kleidung, Besatzartikel, das Posament
 im Bergbau beim Sprengen der Verschluss von Sprengbohrlöchern, der Besatz (Sprengtechnik)
 beim Militär das untere Ende des Ärmels beim Waffenrock, siehe Aufschlag (Uniform)

Siehe auch:
 Besatzung, Besetzung